Kreusler ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Kreusler (1824–1894), deutscher Theologe und Pastor
 Ulrich Kreusler (1844–1921), deutscher Agrikulturchemiker

Siehe auch:
 Kreußler